Het ATP-toernooi van Peking 2010 (met de officiële naam China Open 2010) werd gespeeld van 4 tot en met 11 oktober 2010. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking. De finale werd op maandag 11 oktober gespeeld omdat regenval verhinderde dat de finale op de voorziene datum van 10 oktober kon plaatsvinden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking